Weisiopsis är ett släkte av bladmossor. Weisiopsis ingår i familjen Pottiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Weisiopsis